Vilém is de Tsjechische variant van de voornaam Willem. De naam kan verwijzen naar:

Vilém Blodek,  Tsjechisch componist, fluitist en pianist
Vilém Vacek, Boheems componist en militaire kapelmeester

Jongensnaam